Антуан Кристоф Кошуа (; 1755—1830) — французский военный деятель, бригадный генерал (1805 год), шевалье (1810 год), участник революционных и наполеоновских войн.

Биография 

Антуан Кошуа родился в семье инспектора королевских фермы. 15 мая 1772 года начал службу в красной жандармерии Люневиля, затем перешёл в качестве простого артиллериста в Страсбургский артиллерийский полк.

18 февраля 1774 года зачислен в состав королевских карабинеров. 26 декабря 1788 года стал знаменосцем этого элитного корпуса. Участвовал в Мозельской кампании 1792 года. В октябре 1793 года отличился при Нойнкирхене. 30 ноября 1793 года был ранен осколком снаряда при Кайзерслаутерне. Примерно в это же время капитан Кошуа отказался от звания полковника, и возможности возглавить 6-й драгунский полк. 24 апреля 1794 года карабинеры прославились в сражении у Авен-ле-Сека, и получили прозвище «Мясники армии» ().

28 июня 1795 года возглавил эскадрон в 1-м карабинерском полку, а 4 октября 1799 года – уже весь полк. 19 июня 1800 года отличился при переправе через Дунай у Блиндхайма. Получил самые лестные похвалы от генералов Лекурба и Лаваля, которые были свидетелями этого действия.

В кампании 1805 года Кошуа продолжал командовать карабинерами, которые были частью 1-й дивизии тяжёлой кавалерии генерала Нансути. 20 октября был ранен пулей в почку в бою у Нюрнберга, однако остался в строю. Сражался при Аустерлице. 24 декабря получил звание бригадного генерала. 13 июня 1806 года был назначен комендантом Лиона.

24 декабря 1814 года вышел в отставку.

Антуан Кристоф Кошуа умер 5 января 1830 в городе Нанси.

Воинские звания 
 Младший лейтенант (1 апреля 1791 года);
 Лейтенант (15 сентября 1791 года);
 Капитан (1 июня 1792 года);
 Командир эскадрона (28 июня 1795 года);
 Полковник (4 октября 1799 года);
 Бригадный генерал (24 декабря 1805 года).

Титулы 
 Шевалье Кошуа и Империи (; патент подтверждён 11 июля 1810 года).

Награды 
 Легионер ордена Почётного легиона (11 декабря 1803 года)

 Офицер ордена Почётного легиона (14 июня 1804 года)

 Кавалер военного ордена Святого Людовика (1814 год)

 Почётная сабля (20 декабря 1802 года)

Примечания

Литература 
 «Antoine Christophe Cochois», dans Charles Mullié, Biographie des célébrités militaires des armées de terre et de mer de 1789 à 1850, 1852.

Ссылки 
 Информация о генерале на сайте base Léonore

Французские бригадные генералы Наполеоновских и Революционных войн
Участники сражения при Аустерлице
Шевалье Империи (Франция)